Табб (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Табб, Микаэла (1967) — шотландский профессиональный рефери по пулу и снукеру.
 Табб, Эрнест (1914—1984) — американский певец и композитор, один из пионеров музыки кантри.

Табб () — польский музыкальный продюсер и звукорежиссёр.